Název Drahomyšl má více sídel:

 Drahomyšl (Lipno), část obce Lipno v okrese Louny
 Drahomyšl (Polsko) (Drogomyśl), obec v polské části Těšínska